Бата́лин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Баталин, Иван Андреевич (1844—1918) — журналист.
 Баталин, Матвей Андреевич (1769—1855) — военный врач, генерал-штаб-доктор, доктор медицины, действительный статский советник, член Виленского медицинского общества.
 Баталин, Николай Васильевич (1803 — кон. 1860-х) — поэт, переводчик.
 Баталин, Фёдор Александрович (1823—1895) — автор литературы по сельскому хозяйству.
 Баталин, Юрий Петрович (1927—2013) — советский хозяйственный и государственный деятель.

 Баталина, Ольга Юрьевна (род. 1975) — депутат Государственной думы от «Единой России».